Das Viaplay Dutch Darts Masters 2022 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 24. bis zum 25. Juni 2022 erstmals von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das dritte Turnier der World Series of Darts 2022 und wurde im Ziggo Dome in Amsterdam ausgetragen.

Gewonnen wurde das Turnier durch Dimitri Van den Bergh, der sich im Finale mit 8:2 gegen Dirk van Duijvenbode durchsetzen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in der ersten Runde und im Viertelfinale ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
 Die 8 höchstplatzierten noch nicht qualifizierten niederländischen Dartspieler in der PDC Order of Merit vom 31. Mai 2022

Wildcards
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  Fallon Sherrock
  James Wade
  Michael Smith
  Dimitri Van den Bergh
  Jonny Clayton

Niederländische Qualifikanten
  Danny Noppert
  Dirk van Duijvenbode
  Vincent van der Voort
  Jermaine Wattimena
  Martijn Kleermaker
  Jeffrey de Zwaan
  Maik Kuivenhoven
  Ron Meulenkamp

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Amsterdam
Dartwettbewerb in den Niederlanden
World Series of Darts 2022